Salacia kan syfta på:

 Salacia (nässeldjur) – ett släkte av nässeldjur
 Salacia (mytologi) – romersk gudinna
 Salacia (växter) – ett släkte av benvedsväxter
 120347 Salacia - en transneptunsk asteroid